El Conde Palatino Cristián II de Zweibrücken-Birkenfeld (Buschwiller, Alsacia, 22 de junio de 1637 - Birkenfeld, Palatinado, 26 de abril de 1717) fue un príncipe miembro de la Casa de Zweibrücken (rama menor de la Casa de Wittelsbach).

Hijo del conde palatino Cristián I del Palatinado-Birkenfeld-Bischweiler y de la condesa Magdalena Catalina del Palatinado-Zweibrücken, fue bisabuelo del rey Maximiliano I de Baviera. Ostentó los títulos de Duque de Birkenfeld-Bischweiler (1654-1717) y Duque y Conde Palatino de Zweibrücken-Birkenfeld (1671-1717), además de Conde de Rappoltstein (1673-1699).

Biografía 
Cristián nació en Bischwiller en 1637 siendo el hijo mayor superviviente del Conde Palatino Cristián I. A la muerte de su padre en 1654 le sucedió en sus territorios en torno a Bischweiler. En 1671 heredó el Palatinado-Zweibrücken-Birkenfeld de su primo Carlos II Otón. A través de la herencia de su esposa, también fue Conde de Rappolstein desde 1673 hasta que concedió este título a su hijo Cristián III.

Matrimonio y descendencia 
Contrajo matrimonio el 5 de septiembre de 1667 con la condesa Catalina de Rappoltstein (1648-1683). Fruto de este matrimonio nacieron siete hijos:

 Magdalena Claudia (1668-1704). Contrajo matrimonio con el Conde Felipe Reinardo de Hanau-Münzenberg
 Luis (1669-1670).
 Isabel Sofía Augusta (1671-1672).
 Cristina Catalina (1671-1673).
 Carlota Guillermina (1672-1673).
 Cristián (1674-1735), Duque y Conde Palatino de Zweibrücken-Birkenfeld. Contrajo matrimonio con la princesa Carolina de Nassau-Saarbrücken.
 Luisa (1679-1753). Contrajo matrimonio con el príncipe Federico Antonio Ulrico de Waldeck-Pyrmont.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Maximilian V. Sattler: Lehrbuch der bayerischen Geschichte, Lindauer, 1868, p. 411
 Jahresbericht [nachmals] Trierer Jahresberichte, 1858, p. 58 f. 

Nobles de Alemania
Nobles del siglo XVII
Católicos de Alemania
Casa de Palatinado-Zweibrücken
Condes Palatinos de Zweibrücken